Nicolaas Gerard Servatius (1793-1870), schout en burgemeester in Zuidlaren
Nicolaas Gerard Servatius (1859-1930), burgemeester in Oosterhesselen en Smilde